El Campus de Blasco Ibáñez és un campus de la Universitat de València, que es troba als barris de Ciutat Universitària i l'Exposició de la ciutat de València. L'avinguda de Vicent Blasco Ibáñez esdevé l'eix estructurador del campus i és l'origen del seu nom.

Al campus trobem, a més de diverses facultats, l'edifici rectoral i serveis centrals de la Universitat de València. També el Col·legi Major Lluís Vives, la Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà, la llibreria de la Universitat i un complex esportiu.

Edificis

Facultats 
 Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 Facultat de Medicina i Odontologia
 Facultat de Psicologia
 Facultat de Geografia i Història
 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Escoles universitàries 
 E.U. d'Infermeria i Podologia
 E.U. de Fisioteràpia

Aularis 
 Aulari I
 Aulari III (avinguda de Menéndez y Pelayo)
 Aulari IV
 Aulari V (avinguda de Menéndez y Pelayo)
 Aulari VI

Serveis 
 Rectorat i Serveis Centrals (avinguda de Blasco Ibáñez, 13)
 Fundació de la UV, Servei de Política Lingüistica, Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral, Servei d'Extensió Universitària (carrer d'Amadeu de Savoia, 4)
 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, Servei de Prevenció i Medi Ambient, Oficina de Projectes Europeus de Recerca (avinguda de Menéndez y Pelayo, 3-5)
 Servei d'Informació i Dinamització (avinguda de Menéndez y Pelayo, s/n, Aulari III)
 Clínica Odontològica (C/ Gascó Oliag, 1)
 Servei d'Educació Física i Esports i Pavelló poliesportiu (avinguda de Menéndez y Pelayo, 19)
 Col·legi Major Lluís Vives (avinguda de Blasco Ibáñez, 23). Des de l'agost de 2012, resta tancat.
 Servei de Publicacions de la Universitat i Llibreria de la Universitat, Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà (carrer d'Arts Gràfiques, 13)

 Institut Confuci de la Universitat de València (avinguda de Blasco Ibáñez, 32)

Transports 
El campus és servit per diversos mitjans de transports públics:
 La L3 del metro serveix el campus a l'estació de Facultats-Manuel Broseta, situat a l'avinguda de Blasco Ibáñez i a poca distància del Rectorat.
 L'EMT ofereix diverses línies d'autobús que recorren la zona, en especial el 12, 29, 30, 31, 79, 80, 81 que serveixen l'avinguda de Blasco Ibáñez.
 Hi ha diverses parades de Valenbisi al llarg de l'avinguda.

Universitat de València
Campus universitaris